Andromache bezeichnet:
 Andromache, Gattin des Hektor der griechischen Mythologie
 Andromache (Amazone), Amazone der griechischen Mythologie
 Andromache (Euripides), Tragödie von Euripides (430–424 v. Chr.)
 Andromache (Racine), Tragödie von Jean Racine (1667)
 (175) Andromache, Asteroid
 Andromache (Sängerin), griechische Sängerin